Wimbledon Park (park), een park in Wimbledon
 Wimbledon Park (metrostation), een nabijgelegen metrostation